Eigner ("propietarios de bienes de capital (alodio)"), apellidos Austro-Bávaro:
 , o: Johann Andreas (1801, Diedldorf, Burglengenfeld – 1870), restaurador y conservador en Augsburgo
  (* 1971, Viena), baterista austriaco
  (1927, Swampscott ? – 1996), poeta estadounidense; Uno de los "poetas de Cerro Negro"

Véase también 
 Aigner (más ortografía austro-bávaro)
 Jedermann sein eigner Fussball ("A cada uno su propio balón de fútbol"), una revista ilustrada bimensual dadaísta.